Die Daily Mirror BDO World Trophy 2014 war die erstmalige Ausgabe des neuen von der BDO durchgeführten Darts-Major-Events, welches vom 5. bis zum 9. Februar 2014 im Blackpool Tower in Blackpool (England) ausgetragen wurde.

Erster Sieger bei den Herren wurde der Engländer James Wilson welcher sich im Finale mit 13:11 gegen den Schotten Ross Montgomery durchsetzen konnte.

Bei den Damen gewann die Russin Anastassija Dobromyslowa die Erstaustragung mit 9:7 gegen die Engländerin und aktuelle Weltmeisterin Lisa Ashton.

Männer

Format & Qualifikation 
32 Spieler nahmen an dem Turnier teil. Über die Rangliste der BDO qualifizierten sich die 16 besten Spieler. Diese waren in der ersten Runde gesetzt. Ergänzt wurde das Teilnehmerfeld neben dem 17. Platz der Rangliste auch durch acht regionale Qualifikanten sowie die vier Sieger eines Qualifikationsturnieres. Drei Wildcarder komplettierten das Feld. Diese restlichen 16 Spieler wurden den gesetzten Spielern zugelost.

Das Turnier wurde im K.-o.-System ausgetragen. Die erste Runde wurde im Modus Best of 11 legs und die zweite Runde im Modus Best of 13 legs ausgetragen. Für das Gewinnen des Viertelfinals waren anschließend maximal 10 legs notwendig, während im Halbfinale im Best of 21 legs-Modus gespielt wurde. Das Finale ging dann maximal über eine Distanz von Best of 25 legs.

Teilnehmer 
Top 16 der BDO-Rangliste

Regionale Qualifikanten
  Katsuya Aiba
  Harley Kemp
  Madars Razma
  David Cameron
  Karel Sedláček
  Mike Day
  Jim Widmayer
  Jeroen Geerdink
Play-Off Qualifikanten
  Michael Haynes
  Dave Prins
  Robert Rickwood
  Lee Williams

Wildcards
  Scott Waites
  Andy Fordham
  Richie George

Platz 17 der BDO-Rangliste
  Wesley Harms

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 81.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Ergebnisse

Frauen

Format & Qualifikation 
Am Damenturnier nahmen 16 Akteurinnen teil. Die Top 8 der BDO Invitation Table ist dabei gesetzt. Zwei weitere Spielerinnen dieser Rangliste qualifizierten sich ebenfalls. Vier Plätze wurden über einen Qualifier vergeben, zusätzlich wurden zwei Wildcards vergeben. Diese restlichen Spielerinnen wurden zugelost.

In Runde 1 wurde im Modus Best of 7 legs gespielt. Das Viertelfinale wurde im Modus Best of 9 legs und das Halbfinale im Modus Best of 11 legs bestritten. Im Finale wurde dann auf einer Distanz von Best of 17 legs die Siegerin gekürt.

Teilnehmerinnen 
Top 8 der BDO-Weltrangliste:

Plätze 9 und 10 der BDO-Rangliste
  Lorraine Farlam
  Sharon Prins

Qualifier
  Dee Bateman
  Rachna David
  Casey Gallagher
  Sue Gulliver

Wildcards
  Lisa Ashton
  Paula Jacklin

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 14.400 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmerinnen wie folgt:

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website der BDO
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

Dartwettbewerb in Blackpool
Dartveranstaltung 2014
BDO World Trophy